Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио има више значења:

 Општина Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику